Passager clandestin, passager embarqué en cachette, sans autorisation ni titre de transport.

 Passager clandestin (économie), modélisation en économie expérimentale du bénéficiaire non-payeur, ou « resquilleur » (free rider, en anglais).

En anglais, passager clandestin se dit  et peut désigner :
 Le titre original du film américain Ching-Ching de William A. Seiter sorti en 1936.
 Le titre original du film américano-allemand Le Passager nº 4 de Joe Penna sorti en 2021.

Voir aussi